Зайцеві — родина ссавців.

Села:
 Зайці — Полтавська область, Полтавський район, Великорублівська сільська громада (до 2020 — Котелевський район)
 Зайці — Полтавська область, Полтавський район, Зіньківська міська громада (до 2020 — Зіньківський район)
 Зайці — Чернігівська область, Чернігівський район

Зайці () — село, Мінська область, Червенський район

Зайці () — село, Пичан, Істрійська Жупанія

Див. також 
 Зайці Другі